Plaats in Indonesië
 Wonocoyo (Wonoboyo), een plaats in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java
 Wonocoyo (Panggul), een plaats in het bestuurlijke gebied Trenggalek in de provincie Oost-Java
 Wonocoyo (Pogalan), een plaats in het bestuurlijke gebied Trenggalek in de provincie Oost-Java